

Astronomia
 3777 McCauley – asteroide della fascia principale
 Cratere McCauley – cratere sulla superficie di Marte

Persone
 Ben McCauley – cestista statunitense
 Deon McCaulay – calciatore beliziano
 Gordon McCauley – ex ciclista su strada neozelandese
 Mary Ludwig Hays McCauley – patriota statunitense

Altro
 Leland McCauley – personaggi immaginari dell'Universo DC